Stäblein ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Stäblein (1895–1978), deutscher Musikwissenschaftler
 Christian Stäblein (* 1967), deutscher lutherischer Theologe, Bischof
 Gerhard Stäblein (1939–1993), deutscher Geograph
 Jochen Stäblein (* 1966), deutscher Kameramann
 Oda-Gebbine Holze-Stäblein (* 1942), deutsche lutherische Theologin
 Simon Stäblein (* 1987), deutscher Komiker und Moderator
 Wilhelm Stäblein (1900–1945), deutscher Nachrichtentechniker

und steht für
 Stäblein (Einheit). ein Längenmaß

Siehe auch:
 Stäbchen